Węgierska Formuła 2000 Sezon 2006 – piętnasty sezon Węgierskiej Formuły 2000.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2006 w sportach motorowych
2006